est un genre éteint de mammaliaformes du clade des docodontes. Un fossile de cet animal de la taille d'une musaraigne a été découvert dans les bancs de Daohugou de la formation géologique de Tiaojishan datée du Jurassique moyen à supérieur, dans l'est de la région autonome chinoise de Mongolie-Intérieure. Il fait partie du biote de Yanliao.

Il est considéré comme l'un des plus anciens animal arboricole connu.

Une seule espèce est rattachée au genre : Agilodocodon scansorius, décrite en 2015 par Qing-Jin Meng, Qiang Ji, Yu-Guang Zhang, Di Liu, David M. Grossnickle et Zhe-Xi Luo.

Étymologie 
Le nom de genre Agilodocodon fait une double référence à son appartenance aux docodontes et à son agilité. Le nom d'espèce scansorius dérive du participe passé scansius du verbe scando, « grimper », il indique son mode de vie arboricole.

Découverte 
L'holotype et seul spécimen fossile dAgilodocodon scansorius, référencé BMNH 001138, a été décrit en même temps qu'un autre petit Mammaliaformes, un animal fouisseur, nommé Docofossor brachydactylus.

Description 
Agilodocodon mesure environ  de long de la tête jusqu'au bout de sa queue. Sa masse est estimée à . Il ressemble à un écureuil actuel avec un museau allongé et courbé, des griffes cornées et des articulations souples et flexibles de la cheville et du poignet, typiques des mammifères arboricoles modernes. Ses dents de devant sont en forme de pelle, ce qui indique quAgilodocodon pouvait ronger l'écorce des arbres pour en consommer la gomme ou de la sève qui faisait partie de son régime omnivore.

Voir aussi 
 Mammaliaformes
 Docodonta
 Formation de Tiaojishan
 Microdocodon
 Arboroharamiya

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Genre de mammifères préhistoriques (nom scientifique)

Mammifère du Jurassique
Animal du Jurassique supérieur
Animal du Jurassique moyen
Taxon fossile décrit en 2015
Paléontologie en Chine